Нопалера има више значења:

 Нопалера (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нопалера (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нопалера (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нопалера (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нопалера (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нопалера (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нопалера (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нопалера (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нопалера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нопалера, Лос Нопалес (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нопалера (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нопалера (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нопалера, Гелаксочитл (Сан Луис Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нопалера (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику